400-й истребительный авиационный полк ПВО (400-й иап ПВО) — воинская часть Военно-воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны и Советско-японской войны.

Наименования полка 
За весь период своего существования полк своё наименование не менял:
 400-й истребительный авиационный полк ПВО;
 Войсковая часть (Полевая почта) 54804.

Создание полка 
400-й истребительный авиационный полк начал формироваться на основе Постановления ГКО СССР 25 апреля 1944 года в составе 2-го гвардейского истребительного авиационного корпуса ПВО Ленинградской армии ПВО за счёт частей корпуса на самолётах Ла-5 по штату 015/325. Окончив формирование 12 мая 1944 года полк вёл подготовку к ведению боевых действий. 10 июня 1944 года полк в составе 2-го гвардейского истребительного авиационного корпуса ПВО Ленинградской армии ПВО вступил в боевые действия против фашистской Германии и её союзников на самолётах Ла-5.

18 июня 1944 года одержана первая (и единственная) известная воздушная победа полка в Отечественной войне: ст. лейтенант Воронцов, пилотируя Ла-5, в воздушном бою в районе н. п. Ряйсяля, сбил финский истребитель «Брюстер». 15 октября 1944 года полк исключён из действующей армии. Всего в составе действующей армии полк находился с 10 июня 1944 года по 15 октября 1944 года. В апреле 1945 года полк сдал матчасть в другие полки корпуса, выведен из состава 2-го гвардейского истребительного авиационного корпуса ПВО Ленинградской армии ПВО и железнодорожным эшелоном убыл на Дальний Восток в состав 149-й иад ПВО Приамурской армии ПВО. По прибытии к месту назначения в мае 1945 года получил на вооружение самолёты Ла-7.

За период боевых действий полком:
 Совершено боевых вылетов — 227
 Сбито самолётов противника — 1 (истребитель)
 Свои потери (боевые): самолётов — 1

В составе 149-й иад ПВО Приамурской армии ПВО принимал участие в Советско-японской войне на самолётах Ла-7 с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года.

Командиры полка 
 подполковник Пономарчук Степан Ефремович,

Участие в операциях и битвах 
 Советско-японская война (частью сил):
 Сунгарийская наступательная операция — с 9 августа 1945 года по 2 сентября 1945 года.
 Южно-Сахалинская операция — с 11 августа 1945 года по 25 августа 1945 года.

Лётчики-асы полка

Самолёты на вооружении

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой
 400-й иап. Майкл Хольм

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1946 году
История Дальнего Востока
Участники Сунгарийской наступательной операции